St. Vincent (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota.
 Saint Vincent (eiland), een vulkanisch eiland in de Caraïben.
 Annie Clark, een Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist die bekend is onder haar artiestennaam St. Vincent.
 St. Vincent (album), een album van de artiest St. Vincent.
 St. Vincent (film), een Amerikaanse film uit 2014.

Zie ook 
 Saint-Vincent (doorverwijspagina)